Speranca ima više značenja:
 Speranca (Bolonja)
 Speranca (Latina)
 Speranca (Mantova)
 Speranca (Peskara)
 Speranca (Torino)